Е Шивэнь (, род. 1 марта 1996 года) — китайская пловчиха, двукратная олимпийская чемпионка 2012 года.

Е Шивэнь родилась в 1996 году в Ханчжоу провинции Чжэцзян (хотя её род происходит из Вэньчжоу). В шесть лет она начала заниматься плаванием. В 2008 году она приняла участие в своих первых соревнованиях в рамках спартакиады провинции Чжэцзян, и завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. После этого она вошла в сборную провинции, а вскоре — в национальную сборную.

В 2010 году 14-летняя Е Шивэнь завоевала две золотые медали Азиатских игр, и две серебряные медали чемпионата мира по плаванию на короткой воде, а в 2011 году — золотую медаль чемпионата мира. В 2012 году 16-летняя Е Шивэнь завоевала две золотые медали Олимпийских игр. На дистанции 400 метров комплексным плаванием китаянка совершила невероятный рывок на заключительном кролевом отрезке, установив мировой рекорд и выиграв золото. Последние 50 метров Е Шивэнь преодолела быстрее олимпийского чемпиона на этой же дистанции у мужчин Райана Лохте. В связи с этим возникло предположение о том, что спортсменка использует допинг. Но выявить это не удалось. При этом Лохте в целом на дистанции показал время на 23 секунды быстрее китаянки, и на последнем 50-метровом отрезке уверенно лидировал и мог не плыть в полную силу. Все 8 финалистов мужской дистанции 400 метров комплексным плаванием показали время как минимум на 10 секунд быстрее китаянки.

На чемпионате мира 2019 года в корейском Кванджу, 22 июля, завоевала серебряную медаль на дистанции 200 метров комплексным плаванием, на финише уступила победительнице 1,07 секунды.

Примечания

Ссылки 
 

Пловцы Китая
Олимпийские чемпионы от Китая
Олимпийские чемпионы по плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по плаванию
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года